«Тёмная сторона»:
 «Тёмная сторона» — третий том в цикле «Лабиринты Ехо» Макса Фрая.
 «Тёмная сторона» () — австралийский телесериал 2008 года.
 «Тёмная сторона» () — фильм 2018 года.
 Тёмная сторона Силы — одно из проявлений Силы в «Звёздных войнах», ассоциируется с ситхами.

См. также 
 Тёмная сторона радуги